Тијера Адентро има више значења:

 Тијера Адентро (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијера Адентро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику